Lammskär kan syfta på följande platser:

Finland 

 Lammskär, Houtskär, Åboland, 
 Lammskär, Kimitoön, Åboland,

Åland 

 Lammskär (Föglö, Åland), 
 Lammskär (Sottunga, Åland), 
 Lammskär (Saltvik, Åland), 
 Lammskär (Eckerö, Åland), 
 Lammskär (Geta, Åland),

Se även
Limskär
Killingskär

Robotskapade Finlandförgreningar